Clock Tower может означать:
 Clock Tower (серия игр) — серия игр, созданная Human Entertainment.
 Clock Tower (игра, 1995) — первая игра в серии.
 Clock Tower (игра, 1996) — вторая игра в серии.
 Clock Tower II: The Struggle Within — третья игра в серии.
 Clock Tower 3 — четвёртая игра в серии.

См. также 
 Часовая башня